Neurotrixa är ett släkte av tvåvingar. Neurotrixa ingår i familjen husflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Husflugor
Neurotrixa